L'expression latine « memento mori », qui signifie « Souviens-toi que tu es mortel », est le titre de plusieurs œuvres :

Livre 

 Memento Mori est un roman britannique de Muriel Spark en 1959.
 Memento Mori est une nouvelle de Jonathan Nolan qui inspira le film Memento réalisé par son frère Christopher Nolan.

Télévision et cinéma 
 Memento Mori est un téléfilm britannique réalisé par Jack Clayton en 1992.
 Memento Mori (Yeogo goedam II) est un film sud-coréen réalisé par Kim Tae-yong et Min Kyu-dong en 1999.
 Memento Mori est le titre d'un épisode de la série Stargate SG-1 réalisé par Peter DeLuise en 2006.

Musique 
Memento Mori, le second album du groupe Flyleaf
Memento Mori, chanson du huitième album du groupe Lamb of God, issu de l'album Lamb of God
Memento Mori, le quinzième album du groupe Depeche Mode sorti en 2023

Jeux vidéo 
Memento Mori : Le Secret de la vie éternelle est le titre d'un jeu vidéo d'aventure sur PC sorti en 2009.
Memento Mori est une offrande dans le jeu Dead by Daylight